Die Europäische Union (EU) ist mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 16.518 Mrd. US-Dollar (2016, Internationaler Währungsfonds) die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und repräsentiert 22,8 % der globalen Wirtschaftsleistung. Für einige Zeit war die EU insgesamt die weltgrößte Volkswirtschaft, musste diesen Rang jedoch Mitte der 2010er Jahre an die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) (nominal) bzw. die Volksrepublik China (PPP) abtreten. Innerhalb der EU selbst ist Deutschland das wirtschaftsstärkste Mitgliedsland und für 20 % der EU-Wirtschaftsleistung verantwortlich (Stand: 2015). Auf dem zweiten Platz folgte mit 14 % Frankreich. Im Hinblick auf das Pro-Kopf-Einkommen gibt es ausgeprägte Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsländern. In Nord- und Westeuropa liegt es meist deutlich höher als im Süden und Osten. 2015 war es am höchsten in Luxemburg mit 101.994 US-Dollar, am niedrigsten in Bulgarien mit 6.843 US-Dollar pro Jahr.

Die wichtigsten Wirtschaftssektoren sind Industrie und Dienstleistungen, die Landwirtschaft macht dagegen nur einen kleinen Teil der europäischen Wirtschaft aus. Das Wirtschaftswachstum in der EU betrug zwischen 2000 und 2008 durchschnittlich 2,2 %. Durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise erfuhr die EU 2009 eine Rezession um 4,3 %. In den beiden folgenden Jahren stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder (2010 um 2,1 %, 2011 um 1,9 %), 2012 sank es erneut leicht um 0,7 %. Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate zwischen 2003 und 2013 betrug 2,25 %. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote belief sich im Juli 2011 auf 9,5 %, die Energieintensität der europäischen Wirtschaft (Energieverbrauch in Kilogramm Öläquivalenten pro 1000 € BIP) lag 2008 bei 151,6 (zum Vergleich: USA 180,7; Japan 90,1). Nachdem das Leistungsbilanzdefizit 2008 mit 2,3 % des BIP und absolut 256.877 Mio. Euro einen Höchststand erreicht hatte, ging es allmählich zurück und verwandelte sich 2012 in einen Überschuss von 0,7 % des BIP; 2013 lag der Überschuss bei 1,2 % des BIP und 2014 bei 0,9 %.

Währung 

Der Euro ist die offizielle Währung der EU, mit der in sämtlichen Dokumenten und Richtlinien gerechnet wird. Der Euro ist auch die am meisten genutzte Währung in der EU, 19 ihrer Mitgliedstaaten hatten sie 2015 innerhalb der Eurozone als Währung.

Für die Geldpolitik der Eurozone ist die Europäische Zentralbank zuständig und verantwortlich. Zusammen mit den nationalen Zentralbanken der Staaten der Eurozone bildet sie das Eurosystem. Im Rahmen der Euro-Gruppe stimmen die Staaten der Eurozone ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik untereinander ab.

Alle anderen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Dänemark mit Ausstiegsklausel sowie Schweden, das den Beitritt zum Wechselkursmechanismus II frei wählen darf, haben sich in ihren Beitrittsverträgen verpflichtet den Euro einzuführen.

Der Wechselkurs zwischen Währungen, die am Wechselkursmechanismus II teilnehmen und dem Euro, unterliegt dabei einer Standard-Schwankungsbandbreite von ± 15 Prozent. Hieraus ergeben sich für jede Währung des Teilnehmers am Wechselkursmechanismus II obere und untere Grenzkurse, die grundsätzlich zu verteidigen sind. Die Europäische Zentralbank ist vertraglich erst bei einem drohenden Überschreiten der ± 15 Prozent Abweichung zum Intervenieren verpflichtet. Sie kann dies allerdings auch zu jedem früheren Zeitpunkt tun. Durch eine konvergente Wirtschaftspolitik der Nicht-Euro-Länder soll die Kursstabilisierung erreicht werden.

Stand 2022 nehmen aktuell Bulgarien, Dänemark und Kroatien am Wechselkursmechanismus II teil.

Bruttoinlandsprodukt

EU und die Mitgliedstaaten

Entwicklung innerhalb der EU

Wachstumsraten

Entwicklung im Vergleich zu Staaten außerhalb der EU 

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union im Vergleich zu Staaten außerhalb der EU mit einem Wert über 1 Billion US-$ im Zeitraum von 2006 bis 2017 auf Basis nominaler, nicht inflationsbereinigter Werte mit jeweiligem Wechselkurs zum US-Dollar.

Für den gleichen Zeitraum auf Basis der Kaufkraftparität, nicht inflationsbereinigter Werte zeigt sich ein etwas anderes Bild, welches das jeweils lokale Wohlstandsniveau besser abbildet.

Arbeitsmarkt

Beschäftigung 

Der Arbeitsmarkt zeigt in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein heterogenes Bild nicht nur in der allgemeinen Arbeitslosenquote, speziell sind markante Unterschiede bei den unter 25-Jährigen festzustellen, sondern auch in der unterschiedlichen Beschäftigungsquote von Frauen und Männern.

Das 2006 gegründete Europäische Institut für Gleichstellungsfragen hat auch deswegen zum politischen Ziel die Institutionen und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dabei zu unterstützen, die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen und gegen geschlechtsbezogene Diskriminierung vorzugehen. Hierin sind vor allem die skandinavischen und baltischen Mitgliedstaaten vorbildlich.

Das Duale Ausbildungssystem Deutschlands scheint die Arbeitslosigkeit unter den unter 25-Jährigen zu reduzieren, in allen südlichen Mitgliedstaaten hingegen mit Ausnahme von Malta befindet sich diese Kennziffer auf einem hohen Niveau.

Aktuelle Daten

Entwicklung der Arbeitslosigkeit 

Bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union im Vergleich zu einigen Nicht-EU-Ländern, z. B. den Vereinigten Staaten, der Schweiz, der Türkei und Japan seit 2005 ergibt sich folgendes Bild laut der statistischen Erhebung von Eurostat. Deutlich erkennbar die Effekte der Finanzkrise ab 2007.

Das Diagramm basiert auf den Daten der obigen Tabelle bzw. deren Quelle.

Siehe auch Arbeitslosenstatistik#Europäische Union für Staaten außerhalb der Europäischen Union.

Einkommen 

Auch bei den durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten zeigt sich bei Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein heterogenes Bild mit einem starken Gefälle zu den ab 2004 beigetretenen Mitgliedern. Eine wenn auch langfristige Angleichung der Lebensumstände ist jedoch notwendige Voraussetzung für ein prosperierendes und auf gemeinsamen Werten beruhendem Gemeinwesen der Europäischen Union und ist auch Ziel einer immer engeren Union.

Bei den EU-Mitgliedstaaten wurde in Dänemark im Oktober 2010 mit 25,00 € der höchste durchschnittliche Bruttostundenverdienst verzeichnet, gefolgt von Irland mit 18,30 € und Luxemburg mit 17,80 €. Die niedrigsten Werte meldeten Bulgarien mit 1,50 €, Rumänien mit 2,00 €, Litauen mit 2,70 € und Lettland mit 2,90 €. Der mittlere Bruttostundenverdienst des EU-Mitgliedstaates mit dem höchsten Wert war 16-mal so hoch wie der Stundenverdienst des Mitgliedstaates mit dem niedrigsten Wert – gemessen in Euro. Gemessen in Kaufkraftstandard war das Verhältnis immer noch 5 zu 1.

2022 haben 21 von 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn, der von 363 € in Bulgarien bis 2313 € in Luxemburg pro Monat reicht.
In Dänemark, Finnland, Schweden, Italien und Österreich gibt es keinen von der jeweiligen Regierung festgelegten Mindestlohn, sondern über Branchentarifverträge für die jeweilige Branche festgelegte Mindestlöhne unter anderem auch deshalb, weil grundsätzlich mehr Wert auf die Tarifautonomie gelegt wird und auch eine nahezu flächendeckende Tarifbindung besteht. In Zypern legt die Regierung für bestimmte Berufe Mindestlöhne fest.

Handel 

Bezogen auf die Exporte und Importe wickelte die EU im Jahr 2010 knapp zwei Drittel ihres gesamten Warenhandels innerhalb der eigenen Grenzen ab. Für einzelne Mitgliedstaaten ist die Bedeutung des Binnenmarktes sogar noch größer.

Binnenhandel 

Die Entwicklung des Binnenhandels der Europäischen Union der Mitgliedstaaten von 2006 bis 2017

Die Entwicklung des Handelssaldos im Binnenhandel der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer zwischen den Jahren 2006 und 2017

Außenhandel 

1 ohne Hongkong, Macao und Taiwan

Die Entwicklung des Außenhandels der Europäischen Union (ohne UK) in Mrd. Euro

Häfen in der EU 

Mit der breiten Verwendung von Standardcontainern als Transportbehälter seit den 1960er Jahren wurden zunehmend Schiffe und Häfen für den Containerumschlag und -Transport ausgerüstet. Der Umschlag erfolgt vorwiegend mit riesigen Containerbrücken, die je nach Hafen und Schiffsbreite unterschiedlich groß sind.

Der Hafenumschlag der elf größten Häfen in der Europäischen Union in Millionen Tonnen pro Jahr entwickelte sich wie folgt:

Energie

Energiebedarf 

Es wurden auch Energieimporte und Exporte einbezogen.

Primärenergieverbrauch

Erneuerbare Energien 

Der durchschnittliche Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch aller EU-27-Staaten lag im Jahr 2005 laut einem Vergleich des BMU bei 8,5 %. Spitzenreiter waren Schweden (39,8 %), Lettland (32,6 %) und Finnland (28,5 %). Den vierten Platz nahm Österreich mit 23,3 % (2010: 30,8 %) ein, während Deutschland mit 5,8 % (2009: 10,3 %) unter dem Durchschnitt lag.

Die Europäische Union verpflichtete sich am 9. März 2007 verbindlich, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um ein Fünftel im Vergleich zu 1990 zu verringern und den Anteil erneuerbarer Energien im Durchschnitt auf 20 % bis 2020 zu erhöhen. Im Januar 2008 beschloss die Europäische Kommission verbindliche Vorgaben für die einzelnen Mitgliedstaaten. Die Richtlinie 2009/28/EG (Nachfolger der Richtlinie 2001/77/EG) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Festlegung nationaler Richtziele für den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch, wobei den einzelnen Staaten hinsichtlich der Fördersysteme im Einzelnen ausdrücklich freie Hand gelassen wird. Der nationale Zielwert bis zum Jahr 2020 nach der EU-Richtlinie 2009/28/EG ist demnach für Deutschland 18 % und für Österreich 34 % des Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien zu erzielen. Im Januar 2014 gab die EU-Kommission ein Ziel von 27 Prozent für den Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch der EU im Jahr 2030 an. Umweltverbände forderten dagegen ein Ziel von 45 Prozent.

Im Zeitraum 1999 bis 2009 stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoinlandsenergieverbrauch in den EU-27-Staaten von 5,4 % auf 9,0 %. Dabei wurde der Anteil der erneuerbaren Energien in allen 27 EU-Staaten ausgebaut. Den höchsten Anteil am Bruttoinlandsenergieverbrauch hatten die erneuerbaren Energien in Lettland (36,2 %), dahinter rangierten Schweden (34,4 %), Österreich (27,3 %) und Finnland (23,2 %). Den größten Zuwachs mit 8,6 % wies Dänemark auf, gefolgt von Schweden (+ 7,3 %), Deutschland (+6,1 %) und Portugal (+5,6 %).

In den politischen Leitlinien des neuen Kommissionspräsidenten, Jean-Claude Juncker, vom 15. Juli 2014 ist geplant, die Energiepolitik Europas zu reformieren und neu zu strukturieren und eine neue europäische Energieunion zu schaffen: „Ferner müssen wir den Anteil erneuerbarer Energie am Energiemix auf unserem Kontinent erhöhen. Dies ist nicht nur eine Frage verantwortlicher Klimaschutzpolitik, sondern auch industriepolitisch unumgänglich, wenn Energie auch mittelfristig erschwinglich sein soll. Ich glaube fest an das Potenzial ökologischen Wachstums. Deshalb möchte ich, dass die Energieunion Europas weltweit die Nummer eins bei den erneuerbaren Energien wird.“

In grün erstes Jahr der Zielerreichung
In rot niedrigster aktueller Wert
In blau höchster aktueller Wert

Bisher schlägt die EU-Kommission einen Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 27 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Sollte es bei dieser Zielvorgabe bleiben, wäre dies ein wenig ambitioniertes Ziel, reduziert es doch die zukünftigen Zuwachsraten auf ein Viertel der bisherigen jährlichen prozentualen Zuwachsraten. Bei Einhaltung der prozentualen Wachstumsraten der letzten 10 Jahre würde ein Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch von etwa 45 Prozent erreicht werden.
Das Europäische Parlament möchte bis 2030 einen Anteil in der Europäischen Union von 35 Prozent erreichen. Die durch die Kommission beauftragte Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) kommt in ihrer Studie vom Februar 2018 auf einen bis 2030 sowohl technisch machbaren als auch ökonomisch praktikablen und nutzbringenden Prozentsatz von 34 und kommt damit dem Ziel des Europäischen Parlaments sehr nahe.

Photovoltaik 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der installierten Nennleistung der Photovoltaikanlagen in der Europäischen Union in den Jahren 2005 bis 2015.

Windkraft 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der installierten Nennleistung der Windkraftanlagen in der Europäischen Union im Vergleich zu anderen ausgewählten Staaten und der weltweiten Gesamtkapazität in den Jahren 2006 bis 2017.

1 geschätzt aus Pazifikraumzuwachs

Wirtschaftssektoren 

Der Dienstleistungssektor ist Stand 2017 der dominierende Wirtschaftssektor in der Europäischen Union mit einem Anteil von 71 % des Bruttoinlandprodukts (BIP) verglichen mit dem Industriesektor, der 25 % des BIP einnimmt und der Landwirtschaft, die lediglich noch einen Anteil von 1,6 % des BIP erreicht.

Der Anteil des landwirtschaftlichen Sektors sinkt trotz der Effizienzsteigerungen durch Großtechnik auch aufgrund biologischer Grenzen. Eine gute Gewichtung des industriellen Sektors erscheint sich als stabilisierender Faktor auch in entwickelten Ökonomien zu erweisen, auch wenn die Bedeutung des größten Wirtschaftssektors Dienstleistung dominierend ist und bleibt und tendenziell sogar noch steigen wird.

Staatshaushalte

Steuern 
Ziel der Steuerharmonisierung innerhalb der EU ist langfristig den Steuerwettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu beseitigen und eine gleichmäßige Besteuerung innerhalb der EU zu ermöglichen.

Mit dem Beitritt der osteuropäischen Staaten wurde die Steuerharmonisierung innerhalb der EU aber in weite Ferne gerückt. Die neuen Beitrittsländer versuch(t)en, durch niedrige Steuern ihre Position als Unternehmensstandort innerhalb der EU zu verbessern und einen Wirtschaftsaufschwung zu erreichen, der das Wohlstandsniveau ihres Landes möglichst schnell Richtung EU-Durchschnittsniveau bringen sollte.

Die EU strebt inzwischen eine Fiskalunion an. Angesichts der Eurokrise steht dieses Thema seit 2009/2010 weit oben auf der politischen Agenda.

Konvergenzkriterien 
Die EU-Mitgliedstaaten haben sich 1992 durch den Vertrag von Maastricht gegenseitig erstmals zu den Maastricht-Kriterien verpflichtet. Diese Kriterien bestehen aus fiskalischen und monetären Vorgabewerten.

Die Kriterien haben das vorrangige Ziel, in der EU und insbesondere in der entstehenden Eurozone eine Harmonisierung der Leistungsfähigkeiten der einzelnen nationalen Wirtschaftsräume in der EU zu fördern und damit auch eine grundsätzliche wirtschaftliche Stabilität und Solidität der EU zu bezwecken. Heute befindet sich die Mehrzahl der Konvergenzkriterien in  und  AEU-Vertrag. Im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts gelten einige der Kriterien auch nach dem Beitritt zur Währungsunion weiter. Die Regelungen hierfür sind in  AEU-Vertrag festgehalten.

Bezüglich der Finanzlage darf seitdem einerseits das jährliche Haushaltsdefizit nur noch in krisenhaften Ausnahmesituationen mehr als 3 % des Bruttoinlandsprodukts betragen. Der staatliche Schuldenstand andererseits soll langfristig höchstens 60 % des Bruttoinlandsprodukts betragen.

1Prognose Eurostat/EU-Kommission
2Zahlen und Prognosen des IWF

Unternehmen 

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt, errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2017, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom April 2018.

Regionale Unterschiede

Ökonomisch starke Regionen der Europäischen Union

Ökonomisch schwache Regionen der Europäischen Union

Ökonomisch stärkste Metropolregionen der Europäischen Union

Weblinks 

 Europäische Kommission – Wirtschaft und Finanzen
 Eurostat – Statistiken

Einzelnachweise 

 
Wirtschaft (Europäische Union)